Armata de Dunăre se poate referi la una din cele trei mari unități de nivel armată care au acționat pe Frontul Român pe timpul participării României la Primul Război Mondial:
 Armata de Dunăre rusă - a fost o mare unitate creată în luna noiembrie 1916 care a inclus unitățile fostei Armatei de Dobrogea, precum și unitățile ruse care acționau pe malul stâng al Dunării. Armata a fost comandată de generalul Vladimir Saharov
 Armata de Dunăre germană - a fost o mare unitate creată în luna noiembrie 1916 care a inclus unitățile germane, bulgare și turce care au trecut Dunărea din Bulgaria. Armata a fost comandată de generalul August von Mackensen
 Armata de Dunăre franceză - a fost o mare unitate creată în luna octombrie 1918, după capitularea Bulgariei, fiind formată din unități franceze și aliate, care au pornit de la Salonic spre Dunăre, pentru eliberarea României. Armata a fost comandată de generalul Henri Berthelot.